

Gry komputerowe 
 Hitman – seria gier komputerowych
 Hitman – gra komputerowa z serii Hitman wydana w 2016 roku

Filmy 
 Hitman – brytyjski film z 2007 roku
 Hitman – hongkoński film z 1998 roku
 Hitman – film z 2007 roku
 Hitman – bengalski film z 2014 roku
 Hitman – film z 2015 roku

Książki 
 Hitman: Enemy Within – książka opowiadająca o dziejach Agenta 47 pomiędzy Hitman: Kontrakty a Hitman : Krwawa forsa
 Hitman: Potępienie – książka będąca prequelem gry Hitman: Rozgrzeszenie
 Hitman – seria komiksowa